Дюра́н () — французская фамилия. Известные носители:
  (род. 1962) — испанский математик.
 Дюран, Ашер Браун (1796—1886) — американский художник, график и иллюстратор.
 
 Дюран, Жак (1865—1928) — французский музыкальный издатель, сын Огюста Дюрана.
 
 Дюран, Жильбер (1921—2012) — французский социолог, антрополог, религиовед.
 Дюран, Ив (род. 1946) — французский политик, депутат Национального собрания Франции, член Социалистической партии Франции.
 Дюран, Клод (1938—2015) — французский книгоиздатель, писатель и переводчик.
 Дюран, Маргерит (1864—1936) — французская театральная актриса, журналистка и феминистка.
 Дюран, Марк (род. 1949) — канадский пианист.
 Дюран, Огюст (1830—1909) — французский органист и музыкальный издатель, отец Жака Дюрана.
 Дюран, Раймон (род. 1952) — французский автогонщик.
 Дюран, Теофиль (1855—1912) — бельгийский ботаник-систематик швейцарского происхождения.
 Дюран, Эли Маглуар (1794—1873) — франко-американский ботаник и фармацевт.
 Дюран, Юрсен (1682—1771) — французский историк, монах-бенедиктинец.

Составные фамилии 
 Дюран-Рюэль, Поль (1831—1922) — французский коллекционер, связанный с импрессионистами.

Другое 
 Дюран — коммуна во Франции, департамент Жер
 Дюран — псевдоним российского интернет-художника

См. также 
 Дуран
 Duran Duran — английская поп-рок-группа.